Brot und Spiele steht für:
 Brot & Spiele, den Namen der Römerspiele in Trier
 Brot und Spiele (Lenz), einen Roman von Siegfried Lenz
 Brot und Spiele (Oper), eine Oper von Günther Wiesemann 
 Brot und Spiele (Album), ein Musikalbum von Saltatio Mortis

Siehe auch:
 panem et circenses